KAZe, japán videójáték-fejlesztő cég
 KAZE, texasi rádióállomás
 Kaze, Ghost Warrior, független, számítógép-animációs film 
 Kaze (együttes), japán popegyüttes
 Kaze (rapper), amerikai hiphopelőadó
 Kaze (dzsidaigeki), 1967-es dzsidaigeki
 Kaze – Forces for the Defense of Democracy, burundi politikai párt
 Kazé, francia anime és manga forgalmazó